Montreux kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Montreux, Meurthe-et-Moselle, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Montreux-Château, kommun i departementet Territoire de Belfort, 
 Montreux-Jeune, kommun i departementet Haut-Rhin, 
 Montreux-Vieux, kommun i departementet Haut-Rhin,

Schweiz 

 Montreux, stad i kantonen Vaud,

Övrigt 
 Montreuxfördraget (på engelska) från 1936, som reglerar sjöfarten genom Bosporen